Forces armées de libération (Argentine)
 Forces armées de libération nationale (Venezuela)

Voir aussi